Ein österreichischer Pass bezeichnet

 einen österreichischen Reisepass
 ein Gebirgs- oder Talpass in Österreich, siehe Liste der Pässe in Österreich

Siehe auch:
 Mutter-Kind-Pass